

Лясковець () — місто в Великотирновській області. Входить до складу общини Лясковець.
 Лясковець () — громада в Великотирновській області.
 Лясковець () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Стамболово.

Населені пункти та їхні частини
 Лясковець — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Лясковець — село в гміні Жекунь Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Лясковець — село в гміні Біла Прудницького повіту Опольського воєводства
 Лясковець — село в гміні Тшцянне Монецького повіту Підляського воєводства
 Лясковець — частина села Сітно в гміні Збуйно Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лясковець — частина села Зароґув у гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Лясковець — частина села Пшечиця в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Лясковець — частина села Хвалкі в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Лясковець — колонія в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства

Примітки